Maria Savina – cestista russa
 Mar'ja Gavrilovna Savina – attrice teatrale russa